Olynthos, Griekse stad in de oudheid
 Olynthus (vlinders), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae